Velika nagrada Argentine 1979 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1979. Odvijala se je 21. januarja 1979.

Dirka 

|-
! 1
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Ford
| 53
| 1:36:03,21
| 1
| 9
|-
! 2
| 2
|  Carlos Reutemann
| Lotus-Ford
| 53
| + 14,94 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 53
| + 1:28,81
| 6
| 4
|-
! 4
| 25
|  Patrick Depailler
| Ligier-Ford
| 53
| + 1:41,72
| 2
| 3
|-
! 5
| 1
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 52
| +1 krog
| 7
| 2
|-
! 6
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 52
| +1 krog
| 11
| 1
|-
! 7
| 18
|  Elio de Angelis
| Shadow-Ford
| 52
| +1 krog
| 16
| 
|-
! 8
| 30
|  Jochen Mass
| Arrows-Ford
| 51
| +2 kroga
| 14
| 
|-
! 9
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 51
| +2 kroga
| 15
| 
|-
! 10
| 28
|  Clay Regazzoni
| Williams-Ford
| 51
| +2 kroga
| 17
| 
|-
! 11
| 22
|  Derek Daly
| Ensign-Ford
| 51
| +2 kroga
| 24
| 
|-
! Ods
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 48
| Motor
| 10
| 
|-
! Ods
| 31
|  Hector Rebaque
| Lotus-Ford
| 46
| Vzmetenje
| 19
| 
|-
! Ods
| 17
|  Jan Lammers
| Shadow-Ford
| 42
| Prenos
| 21
| 
|-
! Ods
| 20
|  James Hunt
| Wolf-Ford
| 41
| El. sistem
| 18
| 
|-
! Ods
| 4
|  Jean-Pierre Jarier
| Tyrrell-Ford
| 15
| Motor
| 4
| 
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 15
| Motor
| 12
| 
|-
! Ods
| 5
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 8
| Dovod goriva
| 23
| 
|-
! Ods
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 6
| Motor
| 25
| 
|-
! Ods
| 11
|  Jody Scheckter
| Ferrari
| 0
| Trčenje
| 5
| 
|-
! Ods
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 0
| Trčenje
| 8
| 
|-
! Ods
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 0
| Trčenje
| 9
| 
|-
! Ods
| 6
|  Nelson Piquet
| Brabham-Alfa Romeo
| 0
| Trčenje
| 20
| 
|-
! Ods
| 24
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 0
| Trčenje
| 22
| 
|-
! DNS
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 
| Trčenje
| 13
| 
|-
! DNS
| 9
|  Hans Joachim Stuck
| ATS-Ford
| 
| Nepripravljen dirkalnik
| 
| 
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: Jacques Laffite - 1:44.20
 Najhitrejši krog: Jacques Laffite - 1:46.91
 Vodilni: Patrick Depailler (1-10); Jacques Laffite (11-53).

Formula 1 sezona 1979
1979